Le mot Boudouaou peut signifier :

Toponymie 

 Boudouaou, commune de Basse Kabylie en Algérie ;
 Boudouaou El Bahri, commune de Basse Kabylie en Algérie ;
 Daïra de Boudouaou, daïra de Basse Kabylie en Algérie.

Sport
 Étoile Sari Madinet Boudouaou, club algérien de football.